EXTRA peut faire référence à :
 ExTrA, abréviation de Exoplanets in Transits and their Atmospheres, projet de recherche d'exoplanète au Chili ;
 Extra Aircraft, constructeur allemand d'avions monomoteurs légers, principalement destiné à la voltige aérienne ;
 Extra, enseigne et réseau de points de vente de commerce de détail à prédominance alimentaire du secteur de la grande distribution du nord-ouest de l'Allemagne ;
 Xtra, bibliothèque ;
 Extra, magazine musical des années 1970 ;
 Extra, journal brésilien basé à Rio de Janeiro.

Télévision 
 Extras (série télévisée), série télévisée britannique
 Extr@, série télévisée à but éducatif qui a été diffusée de 2002 à 2004